Broken Wings – powieść F.J. Thwaitesa
 Broken Wings – singel The Stargazers
 Broken Wings – singel Mr. Mistera
 Broken Wings – singel Alter Bridge
 Broken Wings – piosenka Bryana Adamsa